Scott Pearson (né le  à Cornwall, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1984 avec les Royals de Cornwall dans la Ligue Midget.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1984-1985 || Royals de Cornwall || Midget ||60 ||40 ||40 ||80 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Canadians de Kingston || LHO ||63 ||16 ||23 ||39 ||56 ||8 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|1986-1987 || Canadians de Kingston || LHO ||62 ||30 ||24 ||54 ||101 ||9 ||3 ||3 ||6 ||42
|-
|1987-1988 || Canadians de Kingston || LHO ||46 ||26 ||32 ||58 ||117 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1988-1989 || Raiders de Kingston || LHO ||13 ||9 ||8 ||17 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Thunder de Niagara Falls || LHO ||32 ||26 ||34 ||60 ||90 ||17 ||14 ||10 ||24 ||53
|-
|1988-1989 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||9 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Saints de Newmarket || LAH ||18 ||12 ||11 ||23 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||41 ||5 ||10 ||15 ||90 ||2 ||2 ||0 ||2 ||10
|-
|1990-1991 || Citadels d'Halifax || LAH ||24 ||12 ||15 ||27 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Nordiques de Québec || LNH ||35 ||11 ||4 ||15 ||86 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Citadels de Halifax || LAH ||5 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Nordiques de Québec || LNH ||10 ||1 ||2 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Citadels d'Halifax || LAH ||5 ||3 ||1 ||4 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Nordiques de Québec || LNH ||41 ||13 ||1 ||14 ||95 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1993-1994 || Oilers d'Edmonton || LNH ||72 ||19 ||18 ||37 ||165 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Oilers d'Edmonton || LNH ||28 ||1 ||4 ||5 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Sabres de Buffalo || LNH ||14 ||2 ||1 ||3 ||20 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1995-1996 || Americans de Rochester || LAH ||26 ||8 ||8 ||16 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Sabres de Buffalo || LNH ||27 ||4 ||0 ||4 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||14 ||5 ||2 ||7 ||26 ||9 ||5 ||2 ||7 ||14
|-
|1996-1997 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Wolves de Chicago || LIH ||78 ||34 ||17 ||51 ||225 ||22 ||12 ||6 ||18 ||50
|-
|1998-1999 || Wolves de Chicago || LIH ||62 ||23 ||13 ||36 ||154 ||8 ||4 ||1 ||5 ||50
|-
|1999-2000 || Islanders de New York || LNH||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Wolves de Chicago || LIH||77 ||19 ||14 ||33 ||124 ||16 ||5 ||5 ||10 ||28
|-
|2000-2001 || ESC Moskitos Essen || DEL ||51 ||21 ||13 ||34 ||225 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|292 ||56 ||42 ||98 ||615 || 10 ||2 ||0 ||2 ||14

Transactions

 Le  : échangé aux Oilers d'Edmonton par les Nordiques de Québec en retour de Martin Gélinas et un choix de  au repêchage de 1988 (qui sélectionne Nick Checco).

 Le  : échangé aux Sabres de Buffalo par les Oilers d'Edmonton en retour de Ken Sutton.

Notes et références 

Naissance en décembre 1969
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Saints de Newmarket
Joueur des Citadels de Halifax
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Cornwall (Ontario)